Тама́ра Алекса́ндровна Жирму́нская (22 марта 1936, Москва — 12 февраля 2023, Москва) — русская поэтесса, переводчица, литературный критик, литературовед.

Биография 
Племянница академика В. М. Жирмунского — её отец, юрист Александр Вульфович (Владимирович) Жирмунский (1891, Вильна — 1963, Москва), приходился двоюродным братом В. М. Жирмунскому, будучи сыном виленского купца первой гильдии и строительного подрядчика Вульфа Шеваховича (в быту Владимира Савельевича) Жирмунского (1840, Вильна — 1900, Друскеники) и его жены Тамары Гершоновны. Мать — Мария Фёдоровна Шкитина (1903, Солнечногорск — 1973, Москва), бухгалтер.

Тамара Жирмунская окончила Литературный институт (1958, семинар Евгения Долматовского), публикуется с 1954 года в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Континент», «Дети Ра», «Крещатик», «Иерусалимский журнал»; в альманахах «Истоки», «До и после», «Кольцо А», «Коростель», «Родная речь», «Юрьев день». Работала в газете «Труд» и журнале «Крестьянка».

Член Союза писателей СССР с 1963 года (исключена в 1979 году в связи с подачей документов на выезд в Израиль, восстановлена в 1981 году) и Русского ПЕН-центра.

С 1999 по 2021 год жила в Германии (Мюнхен). 16 ноября 2021 года вернулась в Москву, чтобы, как она объяснила, дожить отпущенный ей срок на родине.

Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2002).

Умерла 12 февраля 2023 года.

Семья 
 Муж — режиссёр-документалист Павел Семёнович Сиркес.
 Дочь — Александра Мясникова (Сиркес), писатель, журналист.

Творчество 
Сборники лирических стихов:
 «Район моей любви» (Москва, 1962)
 «Забота» (Москва: Советский писатель, 1968)
 «Грибное место» (Москва, 1974)
 «Нрав» (Москва, 1988)
 «Праздник» (Москва: Современник, 1993)
 «Конец сезона» (Москва, 1996)
 «Веет осенью…Тишина…» Избранные стихи и поэма (М.: Вест-Консалтинг, 2005)
 «Киви», стихи 1999—2009 гг. (Москва: Риза-Принт, 2009)
 «Никто не прав, никто не виноват». Избранное (М.: Вест-Консалтинг, 2020)

Проза 
 «Мы — счастливые люди. Воспоминания» (Москва, 1995)
 «Библия и русская поэзия» (Москва: Изограф, 1999)
 «Короткая пробежка: Избранное и новое» (М., 2001)
 «Ум ищет Божества» (Москва: Российский писатель, 2006)
 «Я сын эфира, Человек» (Москва: Русский импульс, 2009)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Русские поэты
Поэты России
Литературные критики СССР
Переводчики СССР
Литературные критики России
Переводчики России